Cathédrale de León est le nom donné à :
La cathédrale de León, en Espagne.
La cathédrale de León, au Nicaragua.

León